Pena – revestimento exterior das aves
Bico de pena – instrumento de escrita e desenho
Palácio Nacional da Pena – palácio mandado edificar por Fernando II de Portugal em Sintra
Nossa Senhora da Pena – santa protetora das Artes, Ciências e Letras
Renivaldo Pereira de Jesus – futebolista brasileiro, mais conhecido por Pena

Geografia 

Las Peñas

Pena (Lisboa)
Pena (Vila Real)

Ver também 
Peña
Sanção penal

Desambiguação